Kipketer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kipketer (* 1996), kenianischer Mittelstreckenläufer

 Sammy Kipketer (* 1981), kenianischer Langstreckenläufer
 Valentine Jepkorir Kipketer (* 1993), kenianische Langstreckenläuferin
 Wilson Boit Kipketer (* 1973), kenianischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Wilson Kipketer (* 1972), dänischer Mittelstreckenläufer

Siehe auch:
 Kip (Name)
 Keter